Weigmann ist der Familienname folgender Personen:

 Diane Weigmann (* 1974), deutsche Musikerin
 Friedrich Weigmann (1890–1875), deutscher Bakteriologe und Hygieniker 
 Hans Weigmann (1897–1944), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Hermann Weigmann (1856–1950), deutscher Milchforscher und Mikrobiologe
 Horst-Siegfried Weigmann (1920–1944), deutscher Widerständler gegen NS-Systems
 Otto Weigmann (1873–1940), deutscher Kunsthistoriker
 Paul Weigmann (1923–2009), deutscher Glasmaler und Zeichner
 Valerie Weigmann (* 1989), deutsch-philippinisches Model und Schauspielerin
 Walter Weigmann (1902–1945), deutscher Betriebswirtschaftler

Siehe auch:
 Weichmann
 Weickmann
 Weickhmann